PETAG steht für:
 Persische Teppich-Gesellschaft, historisches Deutsches Unternehmen

PetAG steht für:
 Gesetz nach Artikel 45c des Grundgesetzes über die Befugnisse des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages

Abkürzung